What’s My Name? (Rihanna-dal)
 What’s My Name? (Miyavi-album)
 Who Am I (What’s My Name)?, Snoop Doggy Dogg-dal
 What’s My Name? (DMX-dal)
 What’s My Name?, The Clash-dal
 What's My Name, dal az Utódok 2. című filmből